Bateríja je lahko:
 baterija - stalna artilerijska vojaška enota v moči čete.
 baterija - galvanski člen.
 alkalna baterija
 cinkova baterija
 baterija - skupina tolkal v glasbeno-zabavnih ansamblih.

Zunanje povezave